Agnieszka Radwanska var regerande mästare, men valde att istället delta i Open GDF Suez, som spelades samma vecka.

Vera Zvonareva finalbesegrade Sania Mirza, 7–5, 6–1.

Seedning 

  'Vera Zvonareva (Mästare)
  Caroline Wozniacki (Kvartsfinal)
  Dominika Cibulkova (Lämnade återbud) 
  Sybille Bammer (Andra omgången)

<li> Peng Shuai (Kvartsfinal)
<li> Tamarine Tanasugarn (Kvartsfinal)
<li> Shahar Pe'er (Semifinal)
<li> Magdalena Rybarikova (Semifinal)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 Lottning

Pattaya Women's Open 2009